Vindinge kan avse följande platser i Danmark:

 Vindinge, Nyborgs kommun
 Vindinge, Roskilde kommun